Гро́зненська ву́лиця — назва вулиць у населених пунктах країн колишнього СРСР, на честь російського міста Грозний.

Грозненська вулиця — вулиця в Дніпрі.
 Грозненська вулиця — вулиця в Донецьку.
 Грозненська вулиця — вулиця в Києві.
 Грозненська вулиця — вулиця в Харкові.

Колишні назви:
 Грозненська вулиця — колишня назва вулиці Чорнобривців у місті Кривий Ріг.

Вулиці